Сти́вен Джон Дилле́йн (; род. 27 марта 1957 года, Кенсингтон, Лондон, Англия, Великобритания) — британский  актёр театра, кино и телевидения. Лауреат премий «Тони» и BAFTA, номинант на премию Лоренса Оливье и «Эмми».

Ранняя жизнь 
Стивен Диллейн родился в Кенсингтоне (Лондон) 27 марта 1957 года в семье англичанки Бриджет и австралийского хирурга Джона Диллейна. У него есть сестра и младший брат, Ричард (также актёр).

Изучал историю и политологию в университете Эксетера, в частности Русскую революцию. После окончания учёбы в течение трёх лет работал репортёром. Разочаровался в профессии и решил стать актёром, в возрасте 25 лет поступив в знаменитую Бристольскую театральную школу «Олд Вик».

Карьера 

В кино дебютировал в 1985 году, сыграв в популярном телесериале «Ремингтон Стил», после чего на несколько ближайших лет сосредоточился в основном на театральной карьере. Лишь спустя пять лет Диллейн появился на экране в значимой киноработе — роли Горацио в экранизации «Гамлета». В 1994 году Стивен отметился и в театральной постановке бессмертной шекспировской пьесы. Наибольшую известность ему принесли роль Леонарда Вульфа в кинофильме «Часы», а также роли в фильмах «Триумф», «Гол!» и «Гол 2: Жизнь как мечта».

На театральной сцене наиболее яркими работами стали роли Арчера в спектакле «Изящная хитрость» (1989) в Королевском национальном театре, Уолтера в пьесе «Ангелы в Америке» (1993), Клова в пьесе Сэмюэла Беккета «Эндшпиль» (1996), «Дядя Ваня» (1998), Генри в «Отражения, или Истинное» по одноимённой пьесе Тома Стоппарда, «Макбет» (2005), «Четыре квартета» Т. С. Элиота, «Буря» и «Как вам это понравится» (2010).

Из работ на телевидении стоит выделить роль Томаса Джефферсона в мини-сериале «Джон Адамс», Станниса Баратеона в популярном телесериале «Игра престолов», а также детектива Карла Робака в сериале «Туннель».

Личная жизнь 
Живёт в гражданском браке с актрисой Наоми Уиртнер. У пары есть двое сыновей — Фрэнк (род. 21 апреля 1991 года; тоже актёр) и Шеймус (род. в 1998 году).

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 RealAudio Interview for Macbeth

Лауреаты премии BAFTA TV
Лауреаты премии «Драма Деск» за лучшую мужскую роль в пьесе
Лауреаты премии «Театральный мир»
Киноактёры Великобритании